Riverbank ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Riverbank (Connecticut)
 Riverbank (Kalifornien)
 Riverbank (New York)

Forschungsinstitut in den Vereinigten Staaten:
 Riverbank Laboratories